Gariwerdeus är ett släkte av kräftdjur. Gariwerdeus ingår i familjen Phreatoicidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Gariwerdeus